Wyoming – stan na środkowym zachodzie USA
 Wyoming – amerykański sześciomasztowy szkuner zwodowany w 1909 roku

Miejscowości w USA:
 Wyoming – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Wyoming – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Wyoming – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Wyoming – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Wyoming – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
 Wyoming – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Wyoming – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Wyoming – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Wyoming – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Wyoming – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Wyoming – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Wyoming (ang. Wyoming Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Wyoming (ang. Wyoming Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Wyoming (ang. Wyoming Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
 Wyoming (ang. Wyoming Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Wyoming (ang. Wyoming Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Wyoming (ang. Wyoming Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Miejscowość w Kanadzie:
 Wyoming – miejscowość w prowincji Ontario

Zobacz też:
 USS "Wyoming"